Николай Коняхин:
 Коняхин, Николай Васильевич (1925—1993) — советский металлург, Герой Социалистического Труда
 Коняхин, Николай Викторович (род. 1988) — Заслуженный строитель России.